Teubner-Preis ist die Kurzbezeichnung folgender Wissenschaftspreise:

 Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis
 Benedictus-Gotthelf-Teubner-Wissenschaftspreis der Stiftung Benedictus Gotthelf Teubner